Игра на чувства може да се отнася за:

 Игра на чувства, песен на Росица Кирилова от 1985 г.
 Игра на чувства, песен на Росица Кирилова от 2008 г.